50 найбільших за кількістю мешканців міст Квебеку (за всеканадським переписом населення 2011 року )

Джерела 

Міста Квебеку